KV Mechelen verwelkomde voor het seizoen 1991/92 trainer Georges Leekens, waardoor Fi Van Hoof opnieuw de rol van assistent-coach kreeg.

Mechelen nam in de zomer van 1991 afscheid van Wim Hofkens en Marc Wilmots. Kennet Andersson en Joël Bartholomeeussen waren de belangrijkste nieuwkomers. Ook de jonge Sven Vermant maakte onder Leekens de overstap naar het eerste elftal.

KV Mechelen begon goed aan de competitie. Van de eerste tien duels werden er zeven gewonnen. In de UEFA Cup kende het team van Leekens minder succes. Malinwa werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door PAOK Saloniki. Desondanks bleef Mechelen in eigen land goed presteren. Pas na de winterstop raakte Mechelen de overige titelkandidaten volledig kwijt. Van de laatste elf competitiewedstrijden kon Mechelen er slechts één winnen. Het sloot de competitie af op de vierde plaats, op tien punten van kampioen Club Brugge.

In de beker van België wist KV Mechelen wel lang te overleven. Het elftal van Leekens schakelde in de halve finale Standard Luik uit en mocht het in de finale opnemen tegen Antwerp FC. De spannende finale eindigde na verlengingen op 2-2. In de daaropvolgende strafschoppenreeks won Antwerp met 9-8. Aanvoerder Lei Clijsters miste de laatste penalty, waardoor Mechelen voor het tweede jaar op rij de finale verloor.

Enkele weken voor de finale werd verdediger Philippe Albert verkozen als Profvoetballer van het Jaar.

In 1992 werd voorzitter John Cordier opgevolgd door Willy Dussart. Cordiers bedrijf Telindus verkeerde begin jaren 90 in financiële moeilijkheden, waardoor hij niet langer in KV Mechelen kon investeren. Met het verdwijnen van Cordier sloot KV Mechelen de gouden periode, die de club een beker, landstitel en Europacup II had opgeleverd, definitief af. Sterker nog, omdat de spelers eigendom waren van Cordier en niet van de club, betekende het vertrek van de zakenman het begin van een periode vol sportieve en financiële problemen voor KV Mechelen. De meeste spelers werden door Cordier verkocht om zijn bedrijf Telindus van de ondergang te redden.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Winter

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): HCS
Sportmerk: Lotto

Competitie

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Individuele prijzen
 Profvoetballer van het Jaar: Philippe Albert

Externe links
Officiële site

KV Mechelen naar seizoen